Johann Sckell ist der Name folgender Personen:

 Johann Christian Sckell (1773–1857), deutscher Gärtner
 Johann Conrad Sckell (1768–1834), deutscher Gärtner und Gartenarchitekt
 Johann Friedrich Sckell (1725–1810), deutscher Gärtner und Baubeamter
 
 Johann Valentin Sckell (1694–1769), deutscher Wildmeister
 Johann Wilhelm Sckell (1722–1792), deutscher Gärtner